Almodóvar del Río kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Almodóvar del Río (kommunhuvudort), Andalusien, Province of Córdoba, 
 Almodóvar del Río (kommun), Andalusien, Province of Córdoba, 

Robotskapade Spanienförgreningar